Tomas Forslund, švedski hokejist, * 24. november 1968, Borlänge, Švedska.

Forslund je v švedski ligi igral za klube HC Dobel, Leksands IF in Borlänge HF. Leta 1988 je bil kot 85. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. V drugem delu kariere je igral pet sezon tudi za klub Kölner Haie v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| HC Dobel
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Dobel
| Švedska 3. liga
| 85/86
|
| 32
| 17
| 20
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 86
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 23
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 36
| 9
| 10
| 19
|
| 22
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 5
| 5
| 1
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 39
| 14
| 15
| 29
|
| 58
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 38
| 14
| 21
| 35
|
| 48
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 22
| 5
| 10
| 15
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salt Lake City Golden Eagles
| IHL
| 91/92
|
| 22
| 10
| 6
| 16
|
| 25
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 91/92
|
| 38
| 5
| 9
| 14
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salt Lake City Golden Eagles
| IHL
| 92/93
|
| 63
| 31
| 23
| 54
|
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 92/93
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 16
| 17
| 33
|
| 66
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 33
| 24
| 10
| 34
|
| 46
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 25
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 0
| 2
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 35
| 13
| 13
| 26
|
| 65
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 96/97
|
| 48
| 16
| 23
| 39
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 97/98
|
| 49
| 17
| 30
| 47
| +35
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 98/99
|
| 51
| 19
| 34
| 53
|
| 44
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 99/00
|
| 51
| 14
| 24
| 38
| +13
| 49
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| +2
| 4
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 00/01
|
| 56
| 13
| 20
| 33
| +17
| 48
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska 3. liga
| 01/02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
| 7
| 5
| 1
| 6
| +8
| 56
|
| 10
| 6
| 4
| 10
| +13
| 39
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 47
| 5
| 2
| 7
| -6
| 85
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -3
| 2
|-
| Borlänge HF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
| 9
| 3
| 4
| 7
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 803
| bgcolor="#7FFF00" | 267
| bgcolor="#7FFF00" | 310
| bgcolor="#7FFF00" | 577
| bgcolor="#7FFF00" | +69
| bgcolor="#7FFF00" | 929
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 102
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Hokejisti HC Dobel
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Borlänge HF